Amphiactis är ett släkte av ormstjärnor. Amphiactis ingår i familjen bandormstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bandormstjärnor
Amphiactis